Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  de réserve (Empire allemand)
  d’infanterie, division de la Wehrmacht durant la seconde guerre mondiale.
  de grenadiers

États-Unis
  d'infanterie, division des forces armées américaines pendant la seconde guerre mondiale.

France
  d’infanterie, division de l’armée de Terre ayant participé aux deux guerres mondiales.

Pologne
  d’infanterie, division des Forces armées polonaises durant la seconde guerre mondiale.